Oates může být:

 Adam Oates (* 1962), kanadský hokejista
 Colin Oates (* 1983), britský judista
 John Oates (* 1948), americký kytarista
 Hall & Oates, folkové duo
 Garfunkel and Oates, hudební parodie
 Joyce Carol Oatesová (* 1938), americká spisovatelka
 Lawrence Oates (1880–1912), britský polárník
 Titus Oates (1649–1705), podvodník, který vyprovokoval perzekuci katolíků v Anglii
 Warren Oates (1928–1982), americký herec

Anglická příjmení